Сан Хосе ла Норија има више значења:

 Сан Хосе ла Норија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ла Норија (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику